30-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 12 по 19 июня 1966 года. Победу одержал итальянский велогонщик Амброджио Порталупи.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 1476 километров.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1966 на FirstCycling

1966 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1966 году
Июнь 1966 года